Pisces jest łacińską nazwą dla:
 Ryb – zwierząt.
 Ryb – gwiazdozbioru nieba północnego.